Rhône kan henvise til flere betydninger:

 Rhône – en schweizisk/fransk flod
 Rhône (departement) – et fransk departement.
 Rhône indgår også i departementet Bouches-du-Rhône.
 Rhône-Alpes – en region i Frankrig.
 Rhône (vin) – et vindistrikt i Frankrig.